La Fédération Mutualiste de Paris (FMP) est une fédération de mutuelles de la région Parisienne.

Créée en 1903, elle avait pour nom Fédération de la Mutualité de la Seine et a contribué fortement à la promotion du mouvement mutualiste en France. 

Aujourd'hui, la FMP a recentré ses activités et offre une palette complète de services aux Mutuelles :

 assurance et réassurance;
 conseils et accompagnement en actuariat, solvabilité 2, contrôle Interne, sites web, infographie et reprographie, formation, gestion de la comptabilité et de la vie sociale ;
 gestion du Tiers-Payant, délégation de gestion, infogérance, atelier d'impression et de routage, gestion électronique des documents ;
 mutagora, Portail de services en ligne en marque blanche, qui peut être habillé selon la charte graphique de votre mutuelle.

Notes et références 

 Site institutionnel de la FMP
 Site du Portail de services en ligne Mutagora

Mutualité
Organisme fondé en 1903
Association ou organisme lié à l'économie